A Superman és Batman egy kéthavonta megjelenő képregénysorozat volt, ami az Semic Interprint kiadásában jelent meg Magyarországon 1992 és 2001 között.

Története

A kiadvány 1992 júliusában jelent meg először, a 18 számot megérő Superman és a 25 részes Batman című képregény-sorozatok utódjaként. E 2 lap korábban önálló sorozatként jelent meg, ám idővel csökkent irántuk az érdeklődés, így a DC Comics két legismertebb karakterének kalandjai 1992-től egy füzetben jelentek meg. Általában a füzet első felében szerepeltek Superman, míg a második felében Batman történetei. Az újság közepén rövidebb-hosszabb képes dokumentációk kerültek publikálásra a DC kiadó szereplőiről.
A széria ízelítőt adott a két nagy amerikai képregény-kiadó, a DC és a Marvel, legismertebb hőseinek közös kalandjaiból is, így részben e füzet oldalain jelentek meg a Superman és a Csodálatos Pókember, Batman és a hihetetlen Hulk és Az X-men és az Új Titánok című történetek.
A magyar Superman főleg az amerikai Action Comics, Superman Vol. 2 és a The Adventures of Superman elnevezésű szériából, míg a Batman az amerikai Detective Comics, a Batman, és a Shadow of the Bat kiadásokból válogatott. Mivel évente mindösszesen 6 lapszám jelent meg, így hosszabb történetek közlésére nem nyílt lehetőség. A 90-es évek végén szép sorjában megszűntek az újságárusoknál kapható képregények a kereslet visszaesése miatt, s a Superman és Batman sem kerülhette el a végzetét. 2001 decemberében, az 57. számmal búcsúzott az olvasóktól eme kiadvány.

Számok
A megjelent számok 50 oldalasak voltak, és általában két amerikai számot foglaltak magukban, egy Superman- és egy Batman-történetet.

Superman és Batman #1
Megjelent: 1992. július
Borító eredetije: Batman #458 (1991. január)
Borítót rajzolta: Norm Breyfogle
Eredeti ár: 75 Ft
Dokumentáció: „A comic book története I. rész” 2 oldalas leírás található a lap közepén (a folytatás a Robotzsaru 1992/4-es [8.] számában olvasható). Ras Al Gul, Kgbestia (eredeti neve: Anatolij Knyazev) és Nkvdémon (eredeti neve: Gregor Doszinszki) fél-fél oldalas jellemzések a képújság közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Gordon felügyelő, Sarah Essen, Harold Allnut
Megjegyzés: „A szerkesztő válaszol” levelezési rovat, valamint „Kandi-hírek” olvashatóak fél-fél oldalnyi terjedelemben a képújság közepén. „A comic book története" című leírás összesen 3 részes volt. Első fejezete a Superman és Batman 1992/1-es (1.), második részlete a Robotzsaru 1992/4-es (8.), míg a harmadik darabja a Superman és Batman 1992/2-es (2.) számában került megjelentetésre.

Superman és Batman #2
Megjelent: 1992. szeptember
Borító eredetije: Action Comics #593 (1987. október)
Borítót rajzolta: John Byrne
Eredeti ár: 75 Ft
Dokumentáció: Darkseid, a sötétség ura 1 oldalas; „A comic book története” III. rész 3 oldalas leírás található a képregény közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Gordon felügyelő, Sarah Essen, Harold Allnut, Alfred Pennyworth
Megjegyzés: „A szerkesztő válaszol” levelezési rovat, valamint „Kandi-hírek” olvashatóak fél-fél oldalnyi terjedelemben a képújság elülső belső borítóján.

Superman és Batman #3
Megjelent: 1992. november
Borító eredetije: Superman Vol. 2 #10 (1987. október)
Borítót rajzolta: John Byrne
Eredeti ár: 75 Ft
Dokumentáció: Az Új Istenek 2 oldalas és „A DC Comics 1993-as ajánlata” 1 oldalas leírás a képregény közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman
Megjegyzés: A képújság elülső belső borítóján „Kandi-hírek” lelhetők. „A szerkesztő válaszol” 1 oldalas levelezési rovat található a képregény közepén.

Superman és Batman #4
Megjelent: 1993. január
Borító eredetije: Superman Vol. 2 #11 (1987. november)
Borítót rajzolta: John Byrne
Eredeti ár: 89 Ft
Dokumentáció: A Macskanő (eredeti neve: Selina Kyle) és A denevérbarlang szintén 2 oldalas képes leírás a képújság közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Robin, Joker, Macskanő
Megjegyzés: A képújság elülső belső borítóján „Kandi-hírek” lelhetők.

Superman és Batman #5
Megjelent: 1993. március
Borító eredetije: Action Comics #595 (1987. december)
Borítót rajzolta: John Byrne
Eredeti ár: 89 Ft
Dokumentáció: A Marsbéli vadász (angolul: Martian Manhunter) 2 oldalas és Alfred Pennyworth 2 oldalas képes dokumentáció.
Főbb szereplők:  
Superman-történet: Superman (Clark Kent), Dan Turpin, Jimmy Olsen, Lois Lane, Lana Lang, Maggie Sawyer, Perry White, Marsbéli vadász, Lex Luthor, Ezüst kísértet, Batman, Fekete kanári;
Batman-történet: Batman, Macskanő
Megjegyzés: Batman a Superman történetet közlő Action Comics #595 számában is feltűnik. A képregény hátsó külső borítóján a Batman #460 számának eredeti, amerikai elülső fedlapja látható.

Superman és Batman #6
Megjelent: 1993. május
Borító eredetije: World's Finest Vol. 1 #285 (1982. november)
Borítót rajzolta: Frank Miller
Eredeti ár: 89 Ft
Dokumentáció: Gordon felügyelő (angolul: Commissioner Gordon, eredeti neve: James W. Gordon) 2 oldalas és Burgonya Joe (angolul: Joe Potato) 2 oldalas képes leírás a képújság közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Macskanő
Megjegyzés: A képregény végén 3 kép található, melyből az egyiken egy 1941-ben készült Superman-rajz látható, a másikon a Batman és Robint ábrázoló Detective Comics #38 számának borítója, a harmadikon pedig Batmant, Robint és Batgirl-t megjelenítő Detective Comics #487 számának elülső fedlapja tekinthető meg. E szám borítója később, a 22. számban, kivehető poszterként volt mellékelve az újsághoz.

Superman és Batman #7
Megjelent: 1993. július
Borító eredetije: Superman Vol. 2 #18 (1988. június)
Borítót rajzolta: Mike Mignola
Eredeti ár: 99 Ft
Dokumentáció: Sólyomvilág, Sólyomnő (eredeti neve: Shayera Thai) és a Sólyom (eredeti neve: Katar Hol) 2 oldalas képes jellemzés valamint a Kripton további 2 oldalas képes leírás a lap közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman
Megjegyzés: A hátsó belső borítón egy Batman-kép lelhető.

Superman és Batman #8
Megjelent: 1993. szeptember
Borító eredetije: Action Comics #647 (1989. november)
Borítót rajzolta: George Pérez
Eredeti ár: 99 Ft
Dokumentáció: Agykeselyű (angolul: Brainiac, eredeti neve: Vril Dox;) 2 oldalas és Bűnüldöző (angolul: Gangbuster, eredeti neve: José Delgado) 2 oldalas képes jellemzés a lap közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, James Gordon, Alfred Pennyworth
Megjegyzés: Az elülső belső borítón „Superman és Batman posta” található féloldalas terjedelemben. A hátsó borítón 1-1 Superman- és Batman-rajz látható.

Superman és Batman #9
Megjelent: 1993. november
Borító eredetije: Action Comics #648 (1989. december)
Borítót rajzolta: George Pérez
Eredeti ár: 99 Ft
Dokumentáció: Metallo (eredeti neve: John Corben) 2 oldalas és A Cadmus alapítvány (angolul: Preject Cadmus) 2 oldalas képes jellemzés a képregény közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Sarah Essen
Megjegyzés: A hátsó belső borítón „A szerkesztő üzenetei” címmel levelezési rovat található.

Superman és Batman #10
Megjelent: 1994. január
Borító eredetije: Detective Comics #641 (1992. február)
Borítót rajzolta: Jim Aparo, Anton Furst
Eredeti ár: 108 Ft
Dokumentáció: Gotham City, a rejtélyes város 8 oldalas képes dokumentáció a lap közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Gordon felügyelő, Alfred Pennyworth, Andre Sinclair
Megjegyzés: Az utolsó oldalon „Superman és Batman posta” található 1 oldalas terjedelemben.

Superman és Batman #11
Megjelent: 1994. március
Borító eredetije: The Adventures of Superman #463 (1990. február)
Borítót rajzolta: Dan Jurgens, Brett Breeding
Eredeti ár: 108 Ft
Dokumentáció: Mister Mxyzptlk 2 oldalas és Flash (eredeti neve: Wallace „Wally” West) 2 oldalas képes jellemzés a képújság közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Gordon felügyelő, Alfred Pennyworth, Andre Sinclair, Sarah Essen

Superman és Batman #12
Megjelent: 1994. május
Borító eredetije: Superman Vol. 2 #44 (1990. június)
Borítót rajzolta: Jerry Ordway
Eredeti ár: 115 Ft
Dokumentáció: Az Életirtó és az Intergang 2-2 oldalas képes jellemzés.
Főbb szereplők: Superman Vol. 2 #44: Superman, Batman, Alfred Pennyworth, Adam Grant, Bill Henderson, Catherine Grant, Emil Hamilton, Intergang (Bruno Mannheim), Lex Luthor;The Adventures of Superman #647: Superman, Batman, Alfred Pennyworth, Bill Henderson, Catherine Grant, Lois Lane, Steve Lombard, Morgan Edge, Lex Luthor  
Megjegyzés: E füzet csak Superman-történeteket tartalmaz, amelyekben Batman is szerepel.

Superman és Batman #13
Megjelent: 1994. július
Borító eredetije: Superman Vol. 2 #48 (1990. október)
Borítót rajzolta: Kerry Gammill
Eredeti ár: 115 Ft
Dokumentáció: Robin (eredeti neve: Timothy Drake) és Kígyókirály (eredeti neve: Sir Edmund Dorrance) 2-2 oldalas képes jellemzés.
Főbb szereplők: 
Action Comics #654: Superman, Batman, Alfred Pennyworth, Catherine Grant, Intergang (Bruno Mannheim);Batman #467: Batman, Robin;
Megjegyzés: E számban befejeződik az amerikai Superman-füzetekben futó, Sötét lovag Metropolis felett című történet, amelyekben Batman is szerepelt.

Superman és Batman #14
Megjelent: 1994. szeptember
Borító eredetije: Superman vs The Amazing Spider-Man: The Battle of the Century! (1976. január)
Borítót rajzolta: Ross Andru, Dick Giordano
Eredeti ár: 115 Ft
Dokumentáció: Superman – Egy kis visszatekintés 1 oldalas és Batman (eredeti neve: Bruce Wayne) 1 oldalas képes leírás.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Robin;
Megjegyzés: E számban jelent meg Superman és Pókember első közös kalandja. Ez volt az első DC/Marvel közös kaland, ahol a 2 nagy amerikai képregénykiadó vállalat két ismert karaktere egy közös történetben szerepelt. A 96 oldalas képregény hazánkban 4 részben jelent meg, 2 rész A Csodálatos Pókemberben (A Csodálatos Pókember 65. és 66. szám), kettő pedig a Superman és Batmanban (Superman és Batman 14. és 15. szám).

Superman és Batman #15
Megjelent: 1994. november
Borító eredetije: Egy a Superman vs The Amazing Spider-Man: The Battle of the Century! című képregényben levő belső kép került a borítóra (1976. január)
Borítót rajzolta: Ross Andru
Eredeti ár: 115 Ft
Dokumentáció: „Az évszázad találkozása: Superman és a Csodálatos Pókember között” (írta: Dick Giordano) 1 oldalas illetve Lady Shiva (eredeti neve: Sandra Woosan) és Superman (Clark Kent ill. Kal-El) 2-2 oldalas képes dokumentációk.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Robin;
Megjegyzés: 

Superman és Batman #16
Megjelent: 1995. január
Borító eredetije: Marvel Treasury Edition Vol. 1. #28: Superman and Spider-man: The Heroes and the Holocaust! (1981)
Borítót rajzolta: Bob Larkin
Eredeti ár: 138 Ft
Dokumentáció: Bevezető Superman és a Pókember második közös kalandjához (írta: Marv Wolfman) 1 oldalas illetve Wonder Woman, a Csodanő (Diana hercegnő) és a Vadásznő (eredeti neve: Helena Bertinelli) 2-2 oldalas képes leírások.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Vadásznő, Robin (Tim Drake);
Megjegyzés: E számban jelent meg a DC és a Marvel kiadó 2. közös munkája, amelyben e kiadók 2 ismert karaktere egy történetben szerepel. A 62 oldalas képregény hazánkban 4 részben jelent meg, 2 rész A Csodálatos Pókemberben (A Csodálatos Pókember 69. és 70. szám), kettő pedig a Superman és Batmanban (Superman és Batman 16. és 17. szám).

Superman és Batman #17
Megjelent: 1995. március
Borító eredetije: Detective Comics #653 (1992. november)
Borítót rajzolta: Travis Charest 
Eredeti ár: 138 Ft
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Vadásznő, Robin (Tim Drake);
Megjegyzés: A lap közepén 3 poszter található, amelyen az egyik Superman és Batman, a másikon Superman, Batman és Robin (eredetileg a World’s best comics #1 számának a borítóján szerepelt a kép), a 3. képen pedig Supermanek (eredetileg a Superman Vol. 1. #196 számának a borítóján szerepelt a kép) láthatóak.

Superman és Batman #18
Megjelent: 1995. május
Borító eredetije: DC Special Series #27 (1981. szeptember)
Borítót rajzolta: José Luiz García-López
Eredeti ár: 148 Ft
Dokumentáció: Len Wein: Bevezetés a Hulk-Batman közös történethez (1 oldalnyi terjedelelm). 
Főbb szereplők: 
Batman-történet: Batman, Hulk, Alfred Pennyworth, Joker;
Superman-történet: 
Megjegyzés: A történet a Marvel Extra 1995/3-as (15.) számában folytatódott.

Superman és Batman #19
Megjelent: 1995. július
Borító eredetije: Superman: The Earth Stealers Vol 1 #1 (1988)
Borítót rajzolta: Curt Swan
Eredeti ár: 148 Ft
Dokumentáció: 
Főbb szereplők: 
Batman-történet: Batman, Hulk, Alfred Pennyworth, Joker
Superman-történet: 

Superman és Batman #20
Megjelent: 1995. szeptember
Borító eredetije: Uncanny X-Men and The New Teen Titans Vol 1 #1 (1982. január)
Borítót rajzolta: Walter Simonson
Eredeti ár: 168 Ft
Dokumentáció: 1 oldalas Bevezetés az Apokolipsz… most! című történethez (írta: Chris Claremont), Halálcsapás, a terminátor (eredeti neve: Slade Wilson) 1 oldalas; Darkseid, a sötétség ura 1 oldalas; Metron 1 oldalas, Az Új Titánok 1 oldalas, Alan Moore és Dave Gibbons: Watchmen (összeállította: Bayer Antal) 2 oldalas dokumentációk.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: Superman, Batman, Robin (Jason Todd), Csodanő (Wonder Woman);
Megjegyzés: E füzet csak Superman-történet tartalmaz, amelyben Batman is vendégszerepel. Az eredetileg Amerikában Superman Annual Vol. 1 #11 számában megjelent történet hazánkban 2 részben került kiadásra, a Superman és Batman #20 valamint #21 számában. Az Apokolipsz… most! című X-men-Új Titános közös kaland az X-men 1995/6-os (#27) számában folytatódott.

Superman és Batman #21
Megjelent: 1995. november
Borító eredetije: Superman Annual Vol. 1 #11 (1985)
Borítót rajzolta: Dave Gibbons
Eredeti ár: 168 Ft
Dokumentáció: Csillagtűz (Koriand’r hercegnő) 2 oldalas, A robajcső 2 oldalas; Az Új Istenek 2 oldalas és az Új Genezis szintén 2 oldalas képes dokumentáció.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: Superman, Batman, Robin (Jason Todd), Csodanő (Wonder Woman)
Megjegyzés: E füzet csak Superman-történet tartalmaz, amelyben Batman is vendégszerepel. Az eredetileg Amerikában Superman Annual Vol. 1 #11 számában megjelent történet hazánkban 2 részben került kiadásra, a Superman és Batman #20 valamint #21 számában.

Superman és Batman #22
Megjelent: 1996. január
Borító eredetije: Action Comics #660 (1990. december)
Borítót rajzolta: Kerry Gammill
Eredeti ár: 189 Ft
Dokumentáció: Lex Luthor 1 oldalas képes jellemzés a lap közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Robin (Tim Drake), Kulcsmester (Arthur Brown)
Megjegyzés: A füzet közepén 2 oldalas Supermant és Batmant illusztráló poszter lelhető, ami eredetileg a World's Finest Vol. 1 #285 számának borítóján szerepelt. E poszter a Superman és Batman 6 számának borítóján is szerepelt már korábban.

Superman és Batman #23
Megjelent: 1996. március
Borító eredetije: Action Comics #662 (1991. február)
Borítót rajzolta: Kerry Gammill, Brett Breeding
Eredeti ár: 189 Ft
Dokumentáció: Az Ezüst Kísértet (eredeti neve: Siobhan McDougal) és Blaze (eredeti neve: Angelica Blaze) 2-2 oldalas képes jellemrajzok a képújság közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Robin (Tim Drake), Kulcsmester (Arthur Brown)
Megjegyzés: Az elülső belső borítón a Detective Comics #648, míg a hátulsón az Action Comics #662 számának eredeti, amerikai borítója látható. 

Superman és Batman #24
Megjelent: 1996. május
Borító eredetije: Action Comics #668 (1991. augusztus)
Borítót rajzolta: Bob McLeod
Eredeti ár: 189 Ft
Dokumentáció: Lexcorp 2 oldalas, valamint Kent papa (Jonathan Kent) és Kent mama (Martha Clark) 2-2 oldalas képes jellemrajzok a képregény közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Robin (Tim Drake), Kulcsmester (Arthur Brown)

Superman és Batman #25
Megjelent: 1996. július
Borító eredetije: Action Comics #669 (1991. szeptember)
Borítót rajzolta: Bob McLeod
Eredeti ár: 198 Ft
Dokumentáció: A Tövis (eredeti neve: Rose Forrest) 2 oldalas képes jellemzés a lap közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman
Megjegyzés: A Detective Comics Annual Vol. 1 #3 három számban jelent meg hazánkban, a Superman és Batman # 25, #26 és #27 számaiban. Egy rövid történet a Secret Origins című kötetből is szerepel e képregényben. A lapban a Batman #457 számának eredeti, amerikai borítója is fellelhető.

Superman és Batman #26
Megjelent: 1996. szeptember
Borító eredetije:
Borítót rajzolta: 
Eredeti ár: 198 Ft
Dokumentáció: A Parazita (eredeti neve: Rudy Jones) 2 oldalas képes dokumentáció a lap közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman
Megjegyzés: A Superman, The man of Steel #4 valamint a Detective Comics Annual Vol. 1 #3 számának eredeti, amerikai borítói is fellelhetőek e számban.

Superman és Batman #27
Megjelent: 1996. november
Borító eredetije: Superman Vol. 2 #60 (1991. október)
Borítót rajzolta: Dan Jurgens
Eredeti ár: 198 Ft
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman
Megjegyzés: A lap közepén 3 egyenként 1 oldalas rajz található. Az első képen egy John Byrne által 1986-ban készített Superman promóciós rajz látható. A második képen a Detective Comics #31 számának, míg a harmadik képen a Batman #227 részének borítója látható.

Superman és Batman #28
Megjelent: 1997. január
Borító eredetije: Action Comics #672 (1991. december)
Borítót rajzolta: Bob McLeod
Eredeti ár: 228 Ft
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman
Megjegyzés: Az Action Comics #671 és #672 száma összevonva jelent meg. A hátsó belső borítón a Batman #479 számának eredeti, amerikai borítója látható.

Superman és Batman #29
Megjelent: 1997. március
Borító eredetije: Batman #481 (1992. július)
Borítót rajzolta: Jim Aparo
Eredeti ár: 228 Ft
Dokumentáció: Perry White (teljes neve: Perry Jerome White) 2 oldalas, valamint Jimmy Olsen (teljes neve: Jimmy Bartholomew Olsen) 2 oldalas képes dokumentáció a lap közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Maxie Zeusz, Hárpia

Superman és Batman #30
Megjelent: 1997. május
Borító eredetije: The Adventures of Superman #491 (1992. június)
Borítót rajzolta: Jerry Ordway
Eredeti ár: 228 Ft
Dokumentáció: Cerberus 2 oldalas, valamint Maxie Zeus szintén 2 oldalas képes dokumentáció a lap közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Hárpia
Megjegyzés: A hátsó belső borítón a The Adventures of Superman #491 számának eredeti, amerikai borítója látható.

Superman és Batman #31
Megjelent: 1997. július
Borító eredetije: Batman: Shadow of the Bat #5 (1992. október)
Borítót rajzolta: Brian Stelfreeze
Eredeti ár: 228 Ft
Dokumentáció: Lex Luthor II és Matrix/Supergirl 1-1 oldalas képes összefoglalók a lap közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Fekete pók

Superman és Batman #32
Megjelent: 1997. szeptember
Borító eredetije: Superman, The man of Steel #13 (1992. július)
Borítót rajzolta: Jon Bogdanove
Eredeti ár: 228 Ft
Dokumentáció: Lana Lang és Peter Ross 2 oldalas képes összefoglaló a képújság közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Gordon felügyelő, Tina Payne Cheung, Kim Cheung, Jon Payne, Mrs. Harkness, Burr ügynök (CIA), Remington ügynök (CIA), Dr. Thomas Woolf (CIA)
Megjegyzés: A hátsó belső borítón a Batman: Shadow of the Bat #6 számának eredeti, amerikai borítója látható.

Superman és Batman #33
Megjelent: 1997. november
Borító eredetije: Superman Vol. 2 #69 (1992. július)
Borítót rajzolta: Dan Jurgens
Eredeti ár: 228 Ft
Dokumentáció: A Szabadság ügynöke 1 oldalas képes jellemzés a lap közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman
Megjegyzés: Az újság közepén a Batman: Shadow of the Bat #13 számának eredeti, amerikai borítója látható.

Superman és Batman #34
Megjelent: 1998. január
Borító eredetije: Batman: Legends of the Dark Knight #50 (1993. szeptember)
Borítót rajzolta: Brian Bolland, Rachel Birkett
Eredeti ár: 268 Ft
Dokumentáció: Joker 2 oldalas képes dokumentáció a lap közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Alfred Pennyworth, Gordon felügyelő, Melvin Reipan, Joker, George Partridge, Henry Haight, Otto Drexel 
Megjegyzés: A Batman: Legends of the Dark Knight” #50 két részletben jelent meg Magyarországon, a Superman és Batman #34 és #35 számaiban. Az újság közepén a The Adventures of Superman #492 számának eredeti, amerikai borítója látható. A képregény végén 3 Batman-rajz lelhető.

Superman és Batman #35
Megjelent: 1998. március
Borító eredetije: Action Comics #679 (1992. július)
Borítót rajzolta: Art Thibert
Eredeti ár: 268 Ft
Dokumentáció: Sólyom (angolul: Hawk, eredeti neve: Henry „Hank” Hall); Gerle (angolul: Dove, eredeti neve: Dawn Marie Granger); Monarch, az uralkodó (eredeti neve: Henry „Hank” Hall) 2-2 oldalas képes jellemzések.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Alfred Pennyworth, Gordon felügyelő, Melvin Reipan, Joker, George Partridge, Henry Haight, Otto Drexel

Superman és Batman #36
Megjelent: 1998. május
Borító eredetije: The Adventures of Superman #494 (1992. szeptember)
Borítót rajzolta: Tom Grummett
Eredeti ár: 288 Ft
Dokumentáció: 2 oldalas A Blaze-Satanus háború leírás.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Gordon felügyelő, Mortimer Kadaver, Jan Brodie, Bolhaember

Superman és Batman #37
Megjelent: 1998. július
Borító eredetije: Action Comics #681 (1992. szeptember)
Borítót rajzolta: Art Thibert
Eredeti ár: 268 Ft
Dokumentáció: Tombolás (eredeti neve: Dr. Karen Lou „Kitty” Faulkner) és Kadaver (eredeti neve: Mortimer Kadaver) 2-2 oldalas képes dokumentációk.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Mortimer Kadaver, Bolhaember

Superman és Batman #38
Megjelent: 1998. szeptember
Borító eredetije: Action Comics #682 (1992. október)
Borítót rajzolta: Dusty Abell
Eredeti ár: 268 Ft
Dokumentáció: Fekete álarc (eredeti neve: Roman Sionis) 3 oldalas képes jellemzés a lap közepén.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Alfred Pennyworth, Shondra Kinsolving, Jack Drake, Harold Allnut, Robin (Tim Drake), Fémfejű
Megjegyzés: Az újság közepén a Batman #486 számának eredeti, amerikai borítója látható.

Superman és Batman #39
Megjelent: 1998. november
Borító eredetije: Action Comics #683 (1992. november)
Borítót rajzolta: Jackson Guice
Eredeti ár: 268 Ft
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Robin (Tim Drake)
Megjegyzés: Az újság közepén a „The Mechanical Monsters” című rajzfilmből látható egy képrészlet, valamint a Superman's Girlfriend, Lois Lane Annual Vol. 1 #2, a Superman Vol. 2 #59 és a Batman #487 számának eredeti, amerikai borítói láthatóak.

Superman és Batman #40
Megjelent: 1999. február
Borító eredetije: Superman Vol. 2 #73 (1992. november)
Borítót rajzolta: Dan Jurgens
Eredeti ár: 328 Ft
Dokumentáció: Az Időlovas (eredeti neve: Matthew Ryder) 2 oldalas és a Lineárisok szintén 2 oldalas képes összefoglaló e képregényben.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Pingvin
Megjegyzés: Az újság közepén a Detective Comics #683 számának eredeti, amerikai borítója látható.

Superman és Batman #41
Megjelent: 1999. április
Borító eredetije: Detective Comics #684 (1995. április)
Borítót rajzolta: Graham Nolan
Eredeti ár: 328 Ft
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Pingvin
Megjegyzés: A lap közepén az Amerikai Igazságligáról látható egy rajz.

Superman és Batman #42
Megjelent: 1999. június
Borító eredetije: Superman, The man of Steel #19 (1993. január)
Borítót rajzolta: Jon Bogdanove
Eredeti ár: 328 Ft
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Robin (Tim Drake), Lucius Fox, MacKenzie Bock, Sarah Essen, Victor Zehrhard, Simpson Flanders, Tűzbogár, Joseph Rigger, Joe Rabbit 
Megjegyzés: A lap legelején Végítéletről láthatunk egy rajzot, míg a füzet közepén a Detective Comics #689 számának eredeti, amerikai borítója látható.

Superman és Batman #43
Megjelent: 1999. augusztus
Borító eredetije: Superman Vol. 2 #75 (1993. január)
Borítót rajzolta: Dan Jurgens, Brett Breeding
Eredeti ár: 353 Ft
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Robin (Tim Drake), Tűzbogár 
Megjegyzés: A füzet közepén a Detective Comics #690 számának eredeti, amerikai borítója látható.

Superman és Batman #44
Megjelent: 1999. október
Borító eredetije: The Adventures of Superman #506 (1993. november)
Borítót rajzolta: Tom Grummett
Eredeti ár: 368 Ft
Dokumentáció: Superman halott!; Mi történt a temetés után?; Superman alteregói, Újra él! Újra köztünk van! És ő az igazi Superman! (összesen 5 oldalas dokumentációk a füzet legelején).
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Harvey Bullock, Gordon felügyelő, Jeremiah Arkham, Sarah Essen, Wilde Norton, Joker

Superman és Batman #45
Megjelent: 1999. december
Borító eredetije: Superman Vol. 2 #84 (1993. december)
Borítót rajzolta: Dan Jurgens, Brett Breeding
Eredeti ár: 368 Ft
Dokumentáció: A Játékmester (eredeti neve: Winslow Percival Schott) 1 oldalas jellemzés a képújság elején.
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Gordon felügyelő, Jeremiah Arkham, Wilde Norton, Joker

Superman és Batman #46
Megjelent: 2000. február
Borító eredetije: Batman: Shadow of the Bat #0 (1994. október)
Borítót rajzolta: Brian Stelfreeze
Eredeti ár: 368 Ft
Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Gordon felügyelő, Alfred Pennyworth, Leslie Thompkins, Robin (Dick Grayson), Martha Wayne, Thomas Wayne
Megjegyzés:  A füzet elülső belső borítóján a Superman Vol. 2 #85 számának eredeti, amerikai borítója látható.

Superman és Batman #47Megjelent: 2000. áprilisBorító eredetije: The Adventures of Superman #507 (1993. december)Borítót rajzolta: Barry KitsonEredeti ár: 368 FtDokumentáció: Fekete kanári (eredeti neve: Dinah Laurel Lance) 2 oldalas képes összefoglaló a lap végén.Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Fekete Kanári, Dinah Drake Lance, Larry Lance, MacKenzie Bock, Renée Montoya, Sarah Essen 

Superman és Batman #48Megjelent: 2000. júniusBorító eredetije: Action Comics #694 (1993. december)Borítót rajzolta: Jackson GuiceEredeti ár: 368 FtFőbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Anarchia 

Superman és Batman #49Megjelent: 2000. augusztusBorító eredetije: Superman, The man of Steel #29 (1994. január)Borítót rajzolta: Jon Bogdanove, Dennis JankeEredeti ár: 398 FtDokumentáció: Anarchia (eredeti neve: Lonnie Machin) 2 oldalas képes jellemzés a képújság végén.Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Anarchia 

Superman és Batman #50Megjelent: 2000. októberBorító eredetije: Action Comics #695 (1994. január)Borítót rajzolta: Ed Hannigan, Jackson Guice, Suzanne BourdagesEredeti ár: 398 FtDokumentáció: Neron 2 oldalas képes leírás a lap végén.Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Robin (Tim Drake), Harvey Bullock, Renée Montoya, J. Devlin Davenport Megjegyzés: A füzet közepén a Detective Comics #691 számának eredeti, amerikai borítója látható.

Superman és Batman #51Megjelent: 2000. decemberBorító eredetije: Superman, The man of Steel #30 (1994. február)Borítót rajzolta: Jon Bogdanove, Dennis JankeEredeti ár: 398 FtFőbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Robin (Tim Drake), Harvey Bullock, Alfred Pennyworth, Madolyn Corbett, Renée Montoya Megjegyzés: A füzet közepén a Detective Comics #692 számának eredeti, amerikai borítója látható. 3 oldalas lista található e szám végén a korai Superman- ill. Batman- képregények legfontosabb szereplőiről. 

Superman és Batman #52Megjelent: 2001. februárBorító eredetije: Superman (Elseworlds): Speeding Bullets (1993. szeptember)Borítót rajzolta: Eduardo BarretoEredeti ár: 445 FtDokumentáció: Főbb szereplők: Superman, Lois Lane, Alfred Pennyworth, Lex Luthor, Perry WhiteMegjegyzés: A történet egy alternatív univerzumban játszódik. Az elülső belső borítón egy rövidebb szöveges összefoglaló olvasható. 4 oldalas lista található e kiadvány közepén a korai Superman és Batman képregények legfontosabb szereplőiről (1992 és 1997 közötti időszak). E szám kibővített terjedelemmel (+4 oldal) jelent meg.

Superman és Batman #53Megjelent: 2001. áprilisBorító eredetije: Superman, The man of tomorrow #1 (1995. július)Borítót rajzolta: Tom Grummett és Brett BreedingEredeti ár: 445 FtDokumentáció: Kétoldalas bevezető található a füzet elején a Superman-történethez.Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Gordon felügyelő, Sarah EssenMegjegyzés: A füzet közepén a Batman: Shadow of the Bat #65 számának eredeti, amerikai borítója látható.

Superman és Batman #54Megjelent: 2001. júniusBorító eredetije: Action Comics #712 (1995. augusztus)Borítót rajzolta: Kieron Dwyer, Denis Rodier, Suzanne Bourdages, Android ImagesEredeti ár: 445 FtDokumentáció: Gordon felügyelő 2 oldalas képes jellemzés a lap közepén.Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Gordon felügyelő, Sarah EssenMegjegyzés: A füzet közepén a Batman: Shadow of the Bat #66 számának eredeti, amerikai borítója látható.

Superman és Batman #55Megjelent: 2001. augusztusBorító eredetije: Batman: Shadow of the Bat #67 (1997. október)Borítót rajzolta: Christopher MoellerEredeti ár: 445 FtDokumentáció: Barbara Gordon (Batgirl, a Denevérlány ill. Orákulum) 2 oldalas képes jellemrajz a füzet közepén.Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Gordon felügyelő, Sarah EssenMegjegyzés: A füzet közepén a Superman Vol. 2 #103, míg a hátsó belső borítón a Batman: Shadow of the Bat #67 számának eredeti, amerikai borítója látható.

Superman és Batman #56Megjelent: 2001. októberBorító eredetije: The Adventures of Superman #526 (1995. augusztus)Borítót rajzolta: Stuart Immonen, José Marzan Jr., Glenn WhitmoreEredeti ár: 445 FtDokumentáció: Kétarc (eredeti neve: Harvey Dent) 2 oldalas képes leírás e szám közepén.Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Janus, Robin, KétarcMegjegyzés: A füzet közepén a The Adventures of Superman #526, míg a hátsó belső borítón a Batman: Shadow of the Bat #62 számának eredeti, amerikai borítója látható.

Superman és Batman #57Megjelent: 2001. decemberBorító eredetije: Action Comics #713 (1995. szeptember)Borítót rajzolta: Kieron Dwyer, Denis Rodier, Suzanne Bourdages, Android ImagesEredeti ár: 445 FtDokumentáció: Főbb szereplők: 
Superman-történet: 
Batman-történet: Batman, Janus, KétarcMegjegyzés:'  A sorozat utolsó száma. Az utolsó 2 oldalon és a hátsó belső borítón, néhány a 11 év alatt megjelent, Batman, Superman illetve Superman és Batman újság borítója látható egy „búcsúüzenet” kíséretében. A füzet közepén az Action Comics #713 és a Batman: Shadow of the Bat'' #63 számának eredeti, amerikai borítói láthatók.

Források 
Ez a szócikk részben a Buborékhámozó című képregényes szaklap 4. számában megjelent lista felhasználásával és kiegészítésével történt.
 Angol címek és borítók

Külső hivatkozások 
 A SEMIC Interprint utódjának az ADOC-SEMIC honlapja
 A sorozat adatlapja a db.kepregeny.neten
 Batman Magyarországon
 Magyar Batman-kronológia
 Batman-sztorik alkotói

Kapcsolódó szócikkek 
 Superman (Semic)
 Magyarul megjelent Superman-képregények listája

Semic